Саміленко Максим Михайлович — бригадний генерал; начальник армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
 Саміленко Сергій Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Самійленко

Примітки 

Прізвища на -енко